Буркадзе — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Буркадзе, Реваз Шалвович (род. 1956) — советский футболист, нападающий, полузащитник, советский и грузинский тренер.
 Буркадзе, Сергей Георгиевич (1912 — ?) — Герой Социалистического Труда.